

Cinema 
 Lorna Doone – film del 1912 diretto da Wilfred Noy
 Lorna Doone – cortometraggio del 1915 diretto da J. Farrell MacDonald
 I banditi di Lost-Hope (Lorna Doone) – film del 1922 diretto da Maurice Tourneur
 Lorna Doone – film del 1934 diretto da Basil Dean
 La dinastia dell'odio (Lorna Doone) – film del 1951 diretto da Phil Karlson

Letteratura 
 Lorna Doone – romanzo di Richard Doddridge Blackmore

Televisione 
 Lorna Doone – miniserie televisiva del 1963
 Lorna Doone – film per la televisione del 1990 diretto da Andrew Grieve
 Lorna Doone – film per la televisione del 2000 diretto da Mike Barker